Drukarnia Biblioteczna Książnica
 Wydawnictwo Książnica w Katowicach

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Książnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów
 Książnica – część wsi Jędrzejewo w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków

Zobacz też 
 Książnice